Фёдор Григорьевич Катков () — советский военачальник, участник Гражданской, Великой Отечественной и Советско-японской войны, гвардии генерал-лейтенант танковых войск (29.05.1945). Герой Советского Союза (8.09.1945).

Биография 
Фёдор Григорьевич Катков родился 4 июня 1901 года в крестьянской семье в деревне Бочаговка Спасо-Преображенской волости Курганского уезда Тобольской губернии, ныне деревня входит в   Курганской области.

В 1908 году семья Катковых переехала в поселок Лебяжье Лебяжьевской волости того же уезда. Учился в школе в селе Лебяжьевском (ныне деревня Лебяжье 1-е) той же волости.

В 1914 году отец был мобилизован. Фёдор до 1917 года батрачил, работал в пекарне, служил мальчиком на побегушках у местной купчихи.

С 1918 года по 1919 годы работал заведующим лавкой Лебяжьевского потребительского общества.

Гражданская война 
В августе 1919 года Фёдор Григорьевич Катков был мобилизован в белогвардейскую Русскую армию под командованием адмирала А. В. Колчака и был направлен в 7-й пехотный полк в Омске, откуда бежал, но был арестован и возвращён в полк. Заболев тифом, Катков на санитарном эшелоне был вывезен на Дальний Восток, где с выздоровлением в феврале 1920 года второй раз бежал в Хабаровске к партизанам. Принимал участие в боях с колчаковцами, войсками атамана Семёнова, барона Унгерна.

С февраля 1920 года служил в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии.

В 1920 году вступил в РКП(б), с 1925 года партия переименована в ВКП(б), c 1952 года партия переименована в КПСС.

Принимал участие в Гражданской войне на Дальнем Востоке в составе особого революционного партизанского отряда. С мая 1920 года служил во 2-м советском стрелковом полку Народно-революционной армии Дальневосточной республики.

В том же году окончил полковую школу 2-го стрелкового полка и воевал в том же полку на должностях командира отделения и командира взвода инструкторской школы.

В 1921 году окончил военно-политическую школу армии и флота Дальневосточной республики, с апреля того же года по февраль 1922 года служил в этой школе командиром взвода. В 1922 году окончил армейскую школу комсостава Дальневосточной республики.

Межвоенное время 
С ноября 1922 года с упразднением ДВР Катков снова служил в РККА.

В 1923 году окончил повторные курсы Сибирского военного округа.

В июле 1923 года был назначен на должность начальника пулемётной команды и командира роты 106-го стрелкового полка, затем — на должность помощника начальника и начальника полковой школы 107-го стрелкового полка (36-я стрелковая дивизия, Сибирский военный округ).

С мая 1928 по апрель 1930 командовал ротой в Омской пехотной школе.

В 1933 году окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе, после чего в мае 1933 года служил начальником 1-го отдела и исполняющим должность начальника штаба 135-й стрелковой бригады (Киевский военный округ), с апреля 1935 года — начальником штаба 12-й механизированной бригады там же, с июля 1938 года — начальником штаба 36-й легкотанковой бригады там же.

В 1940 году окончил курсы усовершенствования командного состава при Академии Генерального штаба, после чего в июне 1940 года был назначен на должность начальника штаба 8-го механизированного корпуса (Киевский Особый военный округ).

Великая Отечественная война 
С июня 1941 года полковник Катков принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны, встретив её начало на прежней должности

Участвовал в приграничном танковом сражении под Дубно — Луцк — Броды.

С июля 1941 года командовал 12-й танковой дивизией (6-я армия, Юго-Западный фронт).

В августе 1941 года был дважды тяжело ранен под Днепропетровском в танковом бою. В бессознательном состоянии был спасён местными жителями и с выздоровлением 29 ноября перешёл линию фронта около Батайска, после чего находился на спецпроверке.

В феврале 1942 года был назначен на должность преподавателя Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина.

В июне 1943 года был назначен на должность заместителя командира 3-го гвардейского механизированного Сталинградского корпуса, находясь на которой, участвовал в Белгородско-Харьковской операции и битве за Днепр.

С ноября 1943 года командовал 7-м механизированным корпусом, командуя которым принимал участие в Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско-Брновской наступательных операциях. Корпус освобождал города Украины, Румынии, Венгрии и Чехословакии. За годы войны был 4 раза ранен (2 тяжёлых и 2 легких ранения) и 1 раз контужен.

После Победы над Германией корпус под командованием генерала Каткова был передислоцирован на Дальний Восток, где был включён в состав 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского фронта. Принимал участие в Хингано-Мукденской наступательной операции советско-японской войны в августе—сентябре 1945 года.

7-й механизированный Новоукраинский Хинганский ордена Ленина, Краснознаменный, ордена Суворова корпус в период с 9 по 20 августа 1945 года наступал через безводные степи, горный хребет Большой Хинган и принял участие в овладении городами Туцюань, Таонань и Чанчунь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за умелое командование механизированным корпусом, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм генерал-лейтенанту танковых войск Фёдору Григорьевичу Каткову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Послевоенная карьера 
В 1946 году был назначен на должность заместителя генерал-инспектора бронетанковых и механизированных войск Главной инспекции Сухопутных войск, в 1947 году — на должность начальника Высшей бронетанковой школы.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва (1950—1954).

В 1953 году вышел в отставку.

Жил в городе Москве. 

Фёдор Григорьевич Катков умер 30 октября 1992 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (8 сентября 1945 года, № 518)
 Два ордена Ленина (28 апреля 1945 года, 8 сентября 1945 года)
 Два ордена Красного Знамени (3 ноября 1944 года; № 336075, 15 ноября 1950 года)
 Орден Кутузова I степени (13 сентября 1944 года)
 Три ордена Суворова II степени (25 октября 1943 года; 22 февраля 1944 года; 28 апреля 1945 года)
 Орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985 года)
 медали;
 иностранные ордена и медали.

Почётные звания
 Почётный гражданин города Прага (Чехия).

Воинские звания 
 Полковник (до 1940 года);
 гвардии генерал-майор танковых войск (15.12.1943);
 гвардии генерал-лейтенант танковых войск (29.05.1945).

Память 
 Ежегодно 9 мая в рабочем поселке Лебяжье проходит районная легкоатлетическая эстафета на призы им. Героя Советского Союза Ф. Г. Каткова, учрежденные районной газетой «Вперед». Впервые этот спортивный праздник состоялся в 1965 году в день 20-летия Великой Победы.
 В соответствии с Постановлением Главы Лебяжьевского района от 10 января 2012 г. № 01 «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года» образован Дубровинский избирательный участок № 577 имени Фёдора Григорьевича Каткова, генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза. Центр — с. Дубровное, ул. Центральная, 34, помещение администрации Дубровинского сельсовета. В составе с. Дубровное, д. Бочаговка Дубровинского сельсовета.
 Мемориальная доска, установлена в Филиале МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» «Перволебяжьевская основная  школа», где учился Герой, установлена в 2015 году.

Семья 
В годы Великой Отечественной войны семья проживала по адресу: г. Ташкент, ул. Инженерная 19, кв. 13;
 жена: Каткова Елена Ульяновна.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Почётные граждане Праги
Персоналии:Омск
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники Гражданской войны в России (красные)
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Генерал-лейтенанты (СССР)